Sehnsucht puede referirse a:
Literatura
 Sehnsucht, sentimiento propio de la cultura germánica desde el romanticismo.
Música
 Sehnsucht, álbum de la banda Lacrimosa.
 Sehnsucht, álbum de la banda Schiller.
 Sehnsucht, álbum de la banda alemana Rammstein.
 «Sehnsucht», canción de Rammstein.
 «Sehnsucht», canción de Jimmy Makulis.